Estación Sarmiento, puede referirse a:

Argentina 
 Estación Sarmiento es una estación ferroviaria cerrada ubicada en la Provincia del Chubut.
 Estación Sarmiento es una estación que se encuentra en la Provincia de Córdoba.

Chile 
 Estación Sarmiento es una antigua estación de ferrocarriles localizada en la región del Maule.